Иван Глущенко: Глущенко, Иван Евдокимович (1907—1987) — советский агробиолог и селекционер.
 Глущенко, Иван Иванович (1907—1984) — генерал-майор авиации.